

Топоніми 
Такасіма (Сіґа)
Повіт Такасіма

Персоналії 
Такасіма — японське прізвище.